Henryk Stuart, lord Darnley (1545-1567) – mąż Marii Stuart
 Henryk Fryderyk Stuart (1594-1612) –  książę Walii
 Henryk Stuart (1640-1660) – książę Gloucester
 Henryk Benedykt Stuart (1725-1807) – kardynał, książę Yorku